Рыбалка может означать:

 Рыбалка — любительское и профессиональное занятие рыбной ловлей; в отличие от рыболовства, рыбалка — увлечение, вид отдыха, туризма и спорта.

Населённые пункты 
 Рыбалка — посёлок в Майминском муниципальном районе Республики Алтай России.

Фамилия 
 Рыбалка, Алексей Васильевич (1921—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рыбалка, Виталий Викторович (1923—2018) — советский военачальник, военный лётчик 1-го класса, генерал-лейтенант авиации (1965).
 Рыбалка, Владимир Александрович (род. 1977) — украинский легкоатлет-спринтер.

Примечания

См. также 
 Слова, начинающиеся со «Рыбалка»